Осовые — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Осовые — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Осовые — хутор в Новогрудском районе Гродненской области.

Россия 
 Осовые — деревня в Ярославском районе Ярославской области.